Fuoricampo o Fuori campo può riferirsi a:

Cinema
Fuori campo – concetto spaziale cinematografico
Fuori campo – film del 1970 diretto da Peter Del Monte

Musica
 Fuori campo – album dei Modena City Ramblers
 Fuoricampo – album dei Thegiornalisti

Sport
 Fuoricampo – termine del baseball
 Fuoricampo – termine utilizzato nel volo a vela (volo con gli alianti)

Pagine correlate 
Voci fuori campo